Тха:

 Тха — верховный бог в религии адыгов (черкесов), демиург, хозяин Вселенной.
 Тха — десятая буква тибетского алфавита.
 Тха веак тыбуон — семнадцатая буква кхмерского алфавита.
 Тха веак тыбэй — 12-я буква кхмерского алфавита.